Ismael Fuentes
 Carlos Fuentes
 Daisy Fuentes
 Ronald Fuentes
 Leonardo Padura Fuentes

Localidades 
 Fuentes (Santa Fé)
 Fuentes (Espanha)
Desambiguação